Intermezzi für das Pianoforte opus 65 van Christian Sinding
Intermezzi für das Pianoforte opus 72 eveneens van Christian Sinding